Liste over værker i Den Hirschsprungske Samling.

Den Hirschsprungske Samling er et museum i København med en betydelig samling af dansk 1800-talskunst.

KID henviser til identifikationsnummeret i Kunstindeks Danmark.

Lister over værker